Пиједра Гранде има више значења:

 Пиједра Гранде (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Гранде (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Гранде (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Гранде (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Гранде (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Гранде (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Гранде, Лас Кабањас (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Гранде (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Гранде (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра Гранде (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Гранде (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Гранде (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Гранде (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Гранде (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Гранде (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пиједра Гранде (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пиједра Гранде (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Гранде (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику